O Masters da Turquia de 2022 ou Turkish Masters de 2022, também conhecido oficialmente 2022 Nirvana Turkish Masters por razões de patrocínio, foi um torneio profissional de snooker que aconteceu de 7 a 13 de março de 2022 no Nirvana Cosmopolitan Hotel em Antalya, na Turquia. O 13º evento do ranking da temporada de snooker de 2021–22, foi a edição inaugural do Masters da Turquia e a primeira vez que um evento profissional de snooker foi realizado na Turquia. O torneio estava originalmente programado para acontecer de 27 de setembro a 3 de outubro de 2021, mas a World Snooker Tour (WST) o adiou para março de 2022 devido à pandemia de COVID-19 e aos incêndios florestais de 2021 na Turquia. Os jogos da fase de qualificação foram disputadas de 2 a 6 de fevereiro de 2022 na Morningside Arena em Leicester, na Inglaterra. O torneio foi transmitido pela Turkish Radio and Television Corporation, emissora pública turca, localmente e pela Eurosport na Europa.

O inglês Judd Trump venceu o evento, derrotando o campatriota Matthew Selt por 10–4 na final, para conquistar seu 23º título do ranking e seu primeiro torneio do ranking da temporada. Ele fez uma break máximo, o sexto de sua carreira no 10º frame da final.

Regulamento 
O evento foi a primeira edição do Masters da Turquia (Turkish Masters), a primeira vez que um evento do ranking mundial de snooker foi disputado na Turquia. Aconteceu de 7 a 13 de março de 2022 no Nirvana Cosmopolitan Hotel em Antália. Organizado pela World Snooker Tour, foi o 13º evento do ranking da temporada de snooker de 2021–22, disputado após o Aberto do País de Gales (Welsh Open) e antes do Aberto do Gibraltar (Gibraltar Open). Originalmente programado para ocorrer de 27 de setembro a 3 de outubro de 2021, foi adiado para março de 2022 devido à pandemia de COVID-19 e aos incêndios florestais de 2021 na Turquia. Este adiamento também afetou a fase de qualificação, que foi realizada de 2 a 6 de fevereiro de 2022 na Morningside Arena em Leicester. O torneio foi transmitido pela Turkish Radio and Television Corporation na Turquia e pela Eurosport na Europa. O evento também foi exibido pela Liaoning TV, Superstar online, Kuaishou, Migu, Youku e Huya.com na China; Premier Sports Network nas Filipinas; Now TV em Hong Kong; True Sport na Tailândia; Sports Cast no Taiwan; e Astro SuperSports na Malásia. Em outros países do mundo, o evento estava disponível pelo streaming da Matchroom Sport.

O número dois do ranking do mundo, o inglês Ronnie O'Sullivan, recusou-se a disputar o torneio porque não lhe foi oferecido nenhum incentivo financeiro adicional. O presidente da WPBSA, Jason Ferguson, declarou que, apesar de estar desapontado com a decisão de O'Sullivan, a entidade manteria condições equitativas e não ofereceria aos jogadores dinheiro extra para participarem de torneios. O número quatro do mundo, o australiano Neil Robertson, e o atual campeão mundial, o inglês Mark Selby, desistiram por motivos pessoais. Isso significa que três dos quatro melhores jogadores do ranking mundial não participaram.

Premiação 
O evento contou com uma premiação total de 500 mil libras esterlinas, sendo 100 mil libras esterlinas a parte do vencedor. A distribuição dos prêmios (prize money) para o evento foi a seguinte:

Resumo

Incidente na cerimônia de abertura 
Robert Milkins chegou embriagado à cerimônia de abertura do torneio, realizada no Nirvana Cosmopolitan Hotel no dia 6 de março, depois de beber muito nas comemorações do seu aniversário. Ele teve discussões verbais com outros jogadores, com hóspedes do hotel e com o presidente da WPBSA, Jason Ferguson, por fim, caiu e cortou o queixo no banheiro e foi levado ao hospital pelo colega profissional Jimmy Robertson, onde foi submetido a uma lavagem estomacal. Embora Milkins tenha pedido desculpas aos organizadores do evento e à gerência do hotel por seu comportamento, ele afirmou que evitou por pouco ser removido do torneio. A World Snooker Tour encaminhou Milkins ao órgão dirigente do esporte para tratar do incidente. Em uma audiência perante o comitê disciplinar da WPBSA em 9 de junho, Milkins adimitiu que trouxe descrédito ao esporte com seu comportamento e violou seu contrato de jogador com a World Snooker Ltd. Ele foi multado em 6 mil libras esterlinas e condenado a pagar mais um mil libras esterlinas pelos custos da audiência.

Primeiras rodadas 
Na primeira rodada, John Higgins fez dois century breaks ("centenárias"; break de 100 ou mais pontos), incluindo um de 128 no frame final, para derrotar o vencedor do Campeonato Europeu de Snooker Sub-21 da EBSA (EBSA European Under-21 Snooker Championships), Dylan Emery, por 5–2. Emery, jogando como amador, já havia conquistado uma vaga na World Snooker Tour na temporada de snooker de 2022–23. Si Jiahui, outro jogador amador, derrotou o número 13 do mundo, Anthony McGill, por 5–2. Oliver Lines perdia por 50 pontos no frame decisivo contra Xiao Guodong, mas venceu a partida com 69 pontos de folga. Shaun Murphy, ainda sem chegar à uma semifinal do ranking na temporada, derrotou Lyu Haotian em 63 minutos, fazendo breaks de 64, 59 e 58 pontos. Ding Junhui, que caiu para 32º no ranking mundial, caía por 1–4 ante Milkins, mas depois venceu os quatro frames consecutivos com breaks de 131, 105, 81 e 55 pontos para vencer por 5–4. O número três do mundo, Judd Trump, derrotou Chris Wakelin por 5–3. Jak Jones assumiu uma vantagem de 4–2 contra Mark Allen. Embora Allen tenha empatado, Jones conseguiu uma break de 79 pontos no frame decisivo para registrar uma das maiores vitórias de sua carreira. 

Na segunda rodada, Matthew Selt derrotou Zhao Xintong por 5–2, vencendo os três primeiros frames, posteriormente, fazendo breaks de 70 e 80. Higgins não deu chances a Michael Holt e venceu por 5–0, fazendo breaks de 121, 54 e 69, enquanto isso, Si alcançou as oitavas de final ao derrotar Tom Ford por 5–1. Ding venceu o frame de abertura contra Kyren Wilson, mas Wilson venceu três consecutivos para assumir a liderança por 3–1. Após o intervalo, Ding fez breaks de 73, 105 e 100, e então ganhou um oitavo frame para derrotar Wilson por 5–3. Trump fez um break de 116 em seu primeiro frame contra Liang, mas Liang venceu quatro consecutivos para liderar por 4–1. Ele teve chances de vencer a partida no sexto e sétimo frame, mas permitiu que Trump levasse a partida para a decisão, vencida pelo inglês. Ali Carter perdeu os três primeiros frames contra Matthew Stevens, mas voltou a vencer com uma folga no frame decisivo.

Nas oitavas de final, Graeme Dott derrotou Higgins no frame decisivo. Ding também derrotou Si no último frame, anotando breaks de 64, 93, 73, 127, 105 e 97 para chegar às quartas de final de uma prova do ranking pela primeira vez desde o Masters da Alemanha (German Masters) de 2021. Selt derrotou Thepchaiya Un-Nooh por 5–1, com direito a breaks de 72, 80 e 61. Trump saiu de 3–4 para vencer a partida contra Zhou Yuelong por 5–4. Zhou teve chances de vencer a partida no oitavo frame. Oliver Lines derrotou Yan Bingtao no frame final para chegar à primeira quartas de final de sua carreira em uma prova do ranking, enquanto Carter venceu com folga Sam Craigie por 5–0, incluindo um break de 135. Murphy fez breaks de 51, 70, 69, 81, 61 e 65 para derrotar Jones por 5–3 e alcançar sua segunda quartas de final em provas do ranking da temporada.

Quartas de final, semifinal e final 

Nas quartas de final, Trump derrotou Carter por 5–3. Ambos os jogadores reclamaram das condições de jogo na mesa, que foi fixada com tábuas de madeira e um macaco durante o intervalo da metade da sessão. Depois disso, Trump comentou que suas atuações recentes foram "provavelmente as piores que já joguei em 10 anos". A partida entre Murphy e Lines foi para o frame decisivo, que Murphy venceu para chegar à sua primeira semifinal desde o Campeonato Mundial de Snooker de 2021. Ding derrotou Dott por 5–1, fazendo breaks de 72, 102 e 64 para chegar à sua primeira semifinal em provas do ranking desde o Campeonato Britânico de 2019. Selt derrotou Gould por 5–3.

Nas semifinais, Selt assumiu uma vantagem de 3–0 sobre Ding, que respondeu com breaks de 97 e 60 para reduzir a vantagem de Selt a um frame. Selt liderou por 56 pontos no sexto frame, mas acabou permitindo a Ding vencer o frame e empatar o placar. Ding venceu o sétimo frame. Embora Selt tenha vencido o oitavo e o nono frame com breaks de 46 e 59 para ficar na frente do placar com um 5–4, mas, Ding fez uma break de 84 no 10º frame e forçou um frame decisivo. O frame final foi vencido por Selt que alcançou sua segunda final em provas do ranking. Na outra semifinal, Trump venceu o frame de abertura contra Murphy com um break de 79, mas Murphy respondeu com breaks de 99 e 91, deixando o placar em 2–1. Murphy teve a chance de vencer no quarto, mas deixou passar a oportunidade, permitindo que Trump se recuperasse e empatasse em 2–2. Após o intervalo no meio da sessão, Trump venceu quatro frames consecutivos e venceu a partida por 6–2, alcaçando assim sua 35ª final em provas do ranking.

Trump assumiu uma vantagem de 5–3 sobre Selt na sessão da tarde da final. No primeiro frame da sessão da noite, Trump venceu e abriu três frames de vantagem. Os jogadores marcaram juntos 189 pontos no frame, apenas três abaixo do recorde profissional de todos os tempos de 192 estabelecido por Peter Lines e Dominic Dale em 2012. Do nono ao 11º frames, Trump marcou 333 pontos, incluindo um de 147 no 10º frame, o sexto break máximo de sua carreira e o 10ª break máximo feito em uma final de snooker profissional. Selt venceu o 12º frame, mas Trump venceu os próximos dois com breaks de 82 e 114 para garantir uma vitória por 10–4, conquistando seu primeiro título em provas do ranking da temporada e o 23º de sua carreira. Trump disse depois que esperava que seu desempenho na final aumentasse o interesse turco pelo esporte e inspirasse algumas crianças a jogar snooker. Sua vitória garantiu que ele se classificasse para o Tour Championship de 2022, que foi limitado aos oito primeiros jogadores no ranking da temporada. Trump estava em 17º na lista antes do Aberto do País de Gales (Welsh Open), mas chegar à final daquele torneio e vencer o Masters da Turquia o colocou em quarto lugar.

Resultados

Final

Ligações externas 
  

2022 no snooker